Баи́шевская — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Фатеевского сельского поселения.

География 
Деревня находится недалеко от реки Иртыш.

Достопримечательность 
В деревне находится Баишевская астана. Главная религиозная святыня мусульман Сибири. При определённых условиях посещение астаны приравнивается к совершению хаджа в Мекку.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Населённые пункты Вагайского района